Вильд — фамилия. Известные носители:
 Вильд, Генрих Иванович (1833—1902) — российский геофизик швейцарского происхождения; академик и директор Главной физической обсерватории.
 Вильд, Генрих (1877—1951) — швейцарский изобретатель оптических приборов.
 Вильд, Пауль (1925—2014) — швейцарский астроном.
 Вильд, Уте (род. 1965) — немецкая гребчиха.
 (1941) Вильд — небольшой тёмный астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C.

См. также 
 Уайлд